Маргери́т (Маргари́та) Дюра́с ( , настоящая фамилия — Донадьё, , 4 апреля 1914, , Французский Индокитай — 3 марта 1996, , Франция) — французская писательница, сценарист, режиссёр и актриса. Награждена призом «Серебряный Медведь» Берлинского кинофестиваля (1985), номинировалась на премию «Оскар» за лучший сценарий (1961).

Ранние годы 
Родилась 4 апреля 1914 года в Южном Вьетнаме, который тогда был французской колонией в составе принадлежавшего Франции Индокитая. Родители Маргерит занимались педагогической деятельностью и переехали в колонию по призыву французского правительства. Вскоре после её рождения отец, заболевший после прибытия в колонию, покинул семью и вернулся во Францию, где умер, когда Маргерит было четыре года. Мать Маргерит осталась в Индокитае с тремя детьми. Семья жила небогато.

После окончания школы, в возрасте семнадцати лет, Маргерит уехала во Францию, где изучала право, а затем работала секретарём в министерстве по делам колоний. Во время Второй мировой войны участвовала в движении Сопротивления, была членом коммунистической партии. Тогда же взяла псевдоним Дюрас (в честь родной деревни отца). В 1971 году подписала Манифест трёхсот сорока трёх за свободу абортов.

Творческая деятельность 
Писать начала во время войны. Получила известность после выхода романов «Плотина против Тихого океана» (1950) и «Моряк из Гибралтара» (1952). Всего за период с 1943 по 1993 год написала тридцать четыре романа. Самым известным произведением Маргерит Дюрас является автобиографическая повесть «Любовник» (1984), за которую она была удостоена Гонкуровской премии. По этой повести в 1992 году был снят одноимённый фильм (режиссёр — Жан-Жак Анно).

Выступала также в качестве киносценариста и кинорежиссёра, поставив около двадцати фильмов. Кроме того, в нескольких фильмах она сыграла сама. 

Скончалась 3 марта 1996 года в Париже, на восемьдесят втором году жизни . 

Похоронена на кладбище Монпарнас.

Библиография

Романы 
 Плотина против Тихого океана (Un barrage contre le Pacifique), 1950.
 Моряк из Гибралтара (Le Marin de Gibraltar), 1952.
 
 
 Летний вечер, половина одиннадцатого (Dix heures et demie du soir en été), 1960.
 Обед госпожи Андесмас (L’après-midi de monsieur Andesmas), 1960.
 Восхищение Лол Стайн (Le Ravissement de Lol V. Stein), 1964.
 Вице-консул (Le Vice-Consul), 1965.
 Английская мята (L’Amante Anglaise), 1967.
 Смертельная болезнь (La maladie de la mort), 1982.
 Любовник (L’Amant), получил Гонкуровскую премию, 1984.
 Голубые глаза, черные волосы (Les Yeux bleus Cheveux noirs), 1986.
 Любовник из северного Китая (L’Amant de la Chine du Nord), 1991.
 Orage d’une nuit d'été

Пьесы 
 Целые дни напролет под деревьями (Des journées entières dans les arbres), 1954.
 Сквер (Le Square), 1955.
 Воды у леса (Les Eaux et Forêts), 1965.
 Музыка (La Musica), 1965.
 Сюзанна Андлер (Suzanna Andler), 1968.
 Yes, может быть (Yes, peut-être), 1968.
 Шага (Le Shaga), 1968.
 Un homme est venu me voir, 1968.
 Détruire, dit-elle, 1969.
 Агата (Agatha), 1981.
 Зверь в джунглях (La Bête dans la jungle), 1984
 Вторая музыка (La Musica deuxième), 1985.

Прочее 

 Les Impudents, Plon, 1943.
 La Vie tranquille, Gallimard, 1944.
 Les petits chevaux de Tarquinia, Gallimard, 1953.
 Des journées entières dans les arbres, «Le Boa», «Madame Dodin», «Les Chantiers», Gallimard, 1954.
 Les Viaducs de la Seine et Oise, Gallimard, 1959.
 Хиросима, моя любовь (Hiroshima mon amour), 1960.
 Abahn Sabana David, Gallimard, 1970.
 L’Amour, Gallimard, 1971.
 Ah! Ernesto, Hatlin Quist, 1971.
 Песня Индии (India Song), 1973.
 Натали Гранже (Nathalie Granger), suivi de «La Femme du Gange» (Женщина с Ганга), Gallimard, 1973.
 Грузовик (Le Camion), suivi de «Entretien avec Michelle Porte», Les Éditions de Minuit, 1977.
 L’Eden Cinéma, Mercure de France, 1977.
 Le Navire Night, suivi de Cesarée, les Mains négatives, Aurélia Steiner, Mercure de France, 1979.
 Вера Бакстер (Vera Baxter ou les Plages de l’Atlantique), 1980.
 L’Homme assis dans le couloir, Les Éditions de Minuit, 1980.
 L'Été 80, Les Éditions de Minuit, 1980.
 Les Yeux verts, Cahiers du cinéma, n.312-313, juin 1980 et nouvelle édition, 1987.
 Outside, Albin Michel, 1981.
 L’Homme atlantique, Les Éditions de Minuit, 1982.
 Savannah Bay, Les Éditions de Minuit, 1982, 2ème edition augmentée, 1983.
 Théâtre III : -La Bête dans la jungle, d’après H. James, adaptation de J. Lord et M. Duras,-Les Papiers d’Aspern, d’après H. James, adaptation de M. Duras et R. Antelme,-La Danse de mort, d’après A. Strindberg, adaptation de M. Duras, Gallimard, 1984.
 Боль (La Douleur), 1985.
 La Pute de la côte normande, Les Éditions de Minuit, 1986.
 La Vie matérielle, POL, 1987.
 Emily L., Les Éditions de Minuit, 1987.
 La Pluie d'été, POL, 1990.
 Yann Andréa Steiner, Gallimard, 1992.
 C’est tout, POL, 1995.

Фильмография

Известные постановки 
 «Целые дни напролёт под деревьями»
 1965 — режиссёр Жан-Луи Барро, театр «Одеон»: первая постановка пьесы.
 2009 — режиссёр Анатолий Васильев, в главной роли Мари Тёрёчик, Театр в Капошваре совместно с Народным театром в Будапеште
 
 1969 — режиссёр Таня Балашова, : первая постановка пьесы
 «Passaggio»
 1985 — режиссёр Тьерри Сальмон
 «Боль»
 2008 — Театр Нантер-Амандьер. Постановка Патриса Шеро по военным дневникам Маргерит Дюрас. Играет Доминик Блан.
 «Агата»
 2011 — Мюнхенский Каммершпиле. Постановка Джули Ван ден Берге по драме Маргерит Дюрас «Агата, или Бесконечное чтение».

Постановки в России 
 «Любовь к английской мяте»
 Независимый театральный проект на сцене Театрального центра на Страстном. Режиссёр-постановщик — Владимир Агеев. Играют Наталья Фатеева, Евгений Князев, Андрей Заводюк. Премьера 14 ноября 2003 года.
 «До тебя я не знала, что можно испытывать такую страсть к незнакомому мужчине…»
 Другой Театр. По пьесе «Вторая музыка». Режиссёр-постановщик — Владимир Агеев. Играют Вера Воронкова, Олег Макаров. Премьера в мае 2008 года.
 «Шага»
 МХТ им. Чехова, постановка Мари-Луиз Бишофберже. Первый показ спектакля состоялся 27 ноября 2010 года в рамках проекта «Французский театр. Впервые на русском». Премьера репертуарного спектакля 13 апреля 2011 года. Играют Рената Литвинова, Ксения Лаврова-Глинка, Игорь Хрипунов.

Награды 
 1985 Приз «Серебряный Медведь» — почетное упоминание Берлинского международного кинофестиваля — фильм «Дети»
 1985 Приз Европейской конфедерации художественного кино на Берлинском международном кинофестивале — фильм «Дети»
 1985 Приз C.I.D.A.L.C. на Берлинском международном кинофестивале — фильм «Дети»
 1985 Номинация на приз «Золотой Медведь» Берлинского международного кинофестиваля — фильм «Дети»
 1977 Номинация на приз «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля — фильм «Грузовик»
 1961 Номинация на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий — фильм «Хиросима, моя любовь»

Экранизации 
 «Плотина против Тихого океана» (2008)
 «Любовник» (1992)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль в библиотеке «Альдебаран»
 Маргерит Дюрас на сайте «les Archives du Spectacle» (фр.)
 Маргерит Дюрас на сайте «A.R.T.» — «MARGUERITE DURAS ou Un cri d’espoir et de désespérance», par Geneviève Latour avec la collaboration de Claire Deluca (фр.)
 Климова, Маруся. Последняя любовь Маргерит Дюрас: интервью с Яном Андреа // Топос. 2005. № 18 (03/11/05)
 Горяинов, Олег. Маргерит Дюрас. Политика не различения кино и литературы // Cineticle: Интернет-журнал об авторском кино. № 9.

Французские писательницы
Писатели Франции XX века
Писатели-постмодернисты
Авторы эротической литературы
Участники французского движения Сопротивления
Литераторы, известные под псевдонимами
Актёры XX века
Лауреаты Гонкуровской премии
Члены Французской коммунистической партии
Похороненные на кладбище Монпарнас
Лауреаты Австрийской государственной премии по европейской литературе